Archiwista – zawód
 Archiwista – serial telewizyjny 1995
 Archiwista – serial telewizyjny 2020
 Archiwista – kwartalnik wydawany od 1965 (od 1986 rocznik)